East India Company, zie Britse Oost-Indische Compagnie
 Ensemble InterContemporain
 European International Communications
 European Investigative Collaborations, het Europees consortium voor onderzoeksjournalistiek

Zie ook
 ECI